Сан-Джермано - несколько коммун в Италии, названных в честь святого Германа (Сан-Джермано).

Коммуны 
 Сан-Джермано - название коммуны Кассино, знаменитой монастырём Монтекассино, до середины 19 века.
 Сан-Джермано-Верчеллезе - в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.
 Сан-Джермано-деи-Беричи - в регионе Венеция, в провинции Виченца.
 Сан-Джермано-Кизоне - в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Пьедимонте-Сан-Джермано -  в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне.

Примечания